Sethna ist der Familienname folgender Personen:

 Homi Nusserwanji Sethna (1923–2010), indischer Chemiker, Atomwissenschaftler und Manager
 Kaikhosru Dadhaboy Sethna (1904–2011), indischer Dichter, Philosoph, Historiker, Kulturkritiker, Autor und Herausgeber